Spojení písmene E a číslice 53 může mít různé významy:

 Evropská silnice E53
 BMW X5 (E53)